Шаваев:
 Шаваев, Алихан Асланович (род. 1993) — российский футболист.
 Шаваев, Малик Юсуфович (род. 1996) — российский борец вольного стиля.
 Шаваев, Хамид Хакешаевич (1929—1946) — советский разведчик, партизан.